La Torretta ima više značenja:
 La Torretta, Cuneo
 La Torretta, Roma